Эстель Гетти (, 25 июля 1923 — 22 июля 2008) — американская актриса, наиболее известная по ролям Софии Петрилло в ситкоме канала NBC «Золотые девочки» и его спин-оффе «Пустое гнездо» и матери персонажа Сильвестра Сталлоне в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять».

Ранние годы 
Эстель Гетти, урождённая Шер, родилась в Нью-Йорке в семье Сары и Чарльза Шера, польских иммигрантов, которые занимались производством стекла.

Карьера 
Гетти начала актёрскую карьеру в еврейском театре, а позже стала комической актрисой в театре Catskills Borscht Belt Resorts. Её самой знаменитой бродвейской работой стала роль матери Харви Фирштейна в пьесе «Сентиментальная песня». 

На телевидении Гетти исполняла роль Софии Петрилло в популярном телевизионном сериале 1980-х годов «Золотые девочки», которая принесла ей премии «Эмми» и «Золотой глобус». По сюжету сериала Софии Петрилло была мудрой шутливой сицилийской старушкой, матерью Дороти Зборнак, роль которой исполнила Беатрис Артур (другие главные роли сыграли Бетти Уайт и Ру Макклэнахан), однако в жизни Гетти была на год моложе Артур.

В 1988 году она, совместно со Стивом Дэлсоном, написала автобиографию, под названием If I Knew Then, What I Know Now… So What?.

Личная жизнь 
Гетти была замужем за Артуром Геттлманом (фамилия которого стала основой для её эстрадного псевдонима) с 1946 до его смерти в 2004 году. Гетти родила двух сыновей: Карла Геттлмана, который проживает в Калифорнии, и Берри Геттлмана, который живёт во Флориде.

В 1991 году в журнале Star сообщалось, что Гетти помогала 29-летнему племяннику Стивену Шеру, который находился на последней стадии СПИДа. Гетти доставила его самолётом в Калифорнию, где поместила в хоспис, поскольку родители Шера жили в Англии, и его друзья уже не смогли следить за ним в Гринсборо, Северная Каролина. В январе 1992 года он умер.

В 2000 году Гетти перестала выступать перед публикой после того, как объявила что страдает от остеопороза и болезни Паркинсона. В 2002 году сообщалось, что она также страдает от болезни Альцгеймера. Позже врачи сообщили, что она, на самом деле, имела деменцию с тельцами Леви; оба диагноза Паркинсона и Альцгеймера были ошибочны. В 2003 году Lifetime television организовал встречу «Золотых девочек», но Гетти не появилась из-за своего ухудшегося здоровья.

22 июля 2008 года Гетти умерла у себя дома в Лос-Анджелесе естественной смертью (согласно заявлению её менеджера), за три дня до своего 85-го дня рождения.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Лауреаты премии «Золотая малина»
Женщины-комедианты
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Мемуаристы США
Комики США
Киноактрисы США
Умершие от деменции